SS 48 steht für:
 USS Atule (SS-403), U-Boot
 Strada Statale 48 delle Dolomiti, Straße in Norditalien

SS48